Амстердам:

 Амстердам — столиця Королівства Нідерланди.
 Амстердам (острів) — острів в Індійському океані.
 Амстердам (футбольний клуб) — колишній нідерландський футбольний клуб з міста Амстердам.

Амстердам — місто, штат Міссурі
 Амстердам — місто, штат Нью-Йорк
 Амстердам — місто, штат Нью-Йорк
 Амстердам — селище, штат Огайо
 Амстердам — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Нью-Амстердам